Shankar es un nombre común en India. Generalmente se refiere a:
 Shivá, el dios hinduista con más nombres.
 Adi Shankará (788-820), gurú hinduista, promotor de la doctrina vedanta.

 Shankar (Ludhiana), aldea en Ludhiāna (Panyab).

Shankar también es el apellido de las siguientes personas:

 Miembros de una familia de músicos y bailarines indios, entre los cuales los más conocidos son:
 Uday Shankar, bailarín clásico.
 Ravi Shankar (1920-2012), sitarista.
 Norah Jones Shankar (1979-), cantautora estadounidense, hija de Ravi Shankar.
 Anoushka Shankar (1981-), sitarista, hija de Ravi Shankar
 Abhinav Shanker
 Ramsewak Shankar (1937-), presidente de Surinam entre 1988 y 1990.
 Coronel Shankar, nombre de guerra de Vaithilingam Sornalingam (de los Tigres de la Liberación de Tamil Eelam).
 Shankar Mahadevan (1967-), cantante y director musical del trío Shankar-Ehsaan-Loy.
 Shankar, director musical del dúo Shankar-Jaikishan.
 Kunnesseri Shankar, director.
 K. Shankar Pillai (1902-1989), dibujante indio de dibujos animados.
 Shankar's Weekly, revista fundada por él.
 Shankar's International Dolls Museum (museo internacional Shankar de muñecos, en Nueva Delhi).
 L. Shankar (1950-), violinista y cantautor indio de rock.
 Mani Shankar Mukherjee, escritor bengalí, popularmente conocido como Shankar.
 Mani Shankar, cineasta indio.
 Shankar Rajeswaran, biólogo famoso por sus descubrimientos cerca de la costa de Papúa Nueva Guinea.
 Ramamurti Shankar, escritor de libros de estudio y profesor de física en la Universidad de Yale.
 Ravi Shankar, poeta y miembro de la Universidad Estatal del Centro de Connecticut.
 S. Shankar, cineasta tamil.
 Ravi-Shankar Ratnam (1956-), gurú fundador de la organización Art of Living (Arte de Vivir).
 Partido Shankar, nombre no oficial del partido Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya.
 Shankar Lamichhane, ensayista nepalés.